Westerkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Westerkamp (* 1971), deutscher Philosoph 
 Eberhard Westerkamp (1903–1980), deutscher Jurist, Nationalsozialist, Staatssekretär und Funktionär des Deutschen Roten Kreuzes
 Federico Westerkamp († 2014), argentinischer Wissenschaftler und Menschenrechtsaktivist
 Hildegard Westerkamp (* 1946), deutsch-kanadische Musikerin und Komponistin
 Karl Westerkamp (1837–1901), deutscher Politiker
 Max Westerkamp (1912–1970), niederländischer Hockeyspieler
 Siegfried Westerkamp (1874–1970), deutscher Kapitän zur See und Industrieller

Siehe auch:
 Tuchfabrik Hasselbach & Westerkamp
 Westkamp